Kings Point ist der Name folgender Orte:

in den Vereinigten Staaten:
 Kings Point (Missouri)
 Kings Point (Montana)
 Kings Point (New York)
 Kings Point (Tennessee)

in Kanada:
 King’s Point, Neufundland und Labrador

Kings Point steht für:
 Kings Point (Film), einen US-amerikanischen Dokumentarfilm aus dem Jahr 2012